Strada statale 72 – strada statale polacca
 Strada statale 72 di San Marino – strada statale italiana